Georges Weill peut désigner :
 Georges Weill (1865-1944), historien français ;
 Georges Weill (1882-1970), homme politique français, député du Bas-Rhin ;
 Georges Weill (1934-2022), archiviste français, historien du judaïsme.